Gaudentius ist der Name folgender Personen:

 Gaudentius, Vergilkommentator, zeitlich nach Servius und vor den Scholia Bernensia, also 5./6. Jh. n. Chr.
 Gaudentius von Gnesen, erster Erzbischof von Gnesen
 Flavius Gaudentius († ~425), Heermeister und Vater des Flavius Aëtius
 Gaudentius von Brescia († ~410), Heiliger
 Gaudentius von Graubünden († 4. Jh.), Märtyrer
 Gaudentius von Konstanz, Bischof um 612/13
 Gaudentius von Lebus, Bischof von Lebus
 Gaudentius von Novara, Heiliger
 Gaudentius von Rimini, Heiliger
 Gaudentius von Verona, Heiliger
 Gaudentius von Ossero, († 31. Mai 1044), Bischof von Osor
 Gaudentius von Saint-Gaudens († 5. Jh.), Märtyrer

Siehe auch:
 Gaudenz